Mondiali 1937 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1937:

Bob 
Campionati mondiali di bob 1937 – 6ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1937 – 40ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1937 – 17ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1937 – 11ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1937 – 35ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1937 – 36ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1937 – 1ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1937 – 7ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1937 – 14ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1937 – 23ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1937 – 11ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1937 – 31ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1937 – 7ª edizione